Brateș (din  în traducere: „unde trăiesc barații”) se poate referi la:

 Unități administrativ-teritoriale
 Brateșu Unguresc, sau Brateșul Unguresc (), Valea Tarcăului (), județul Neamț, Transilvania 
 Brateș, Valea Tarcăului, județul Neamț, Moldova
 Comuna Brateș (), Scaunul Ciuc (), județul Covasna, Transilvania
 Localități din România:
 Brateș (, ), reședința comunei cu același nume, județul Covasna, Transilvania
 Brateșu Vechi, județul Brăila, Muntenia
 Brateșul, județul Mehedinți, Oltenia

 Hidronim
 Râul Brateș (), Valea Tarcăului, județul Neamț, Moldova
 Râul Crucii, Brateș, județul Neamț, un curs de apă, afluent al râului Brateș, Moldova
 Lacul Brateș, județul Galați, Moldova

 Nume de familie
 Teodor Brateș (* ?, ?), un om de televiziune român
 Verona Brateș (Bratesch) (1922, ?  1991, ?), o poetă de limba germană din România

Referințe

Vezi și 
 Brăteni (dezambiguizare)
 Brătei
 Brătianu
 Brătești (dezambiguizare)
 Brătescu (nume)
 Bratu (dezambiguizare)
 Brateiu (dezambiguizare)
 Bratia (dezambiguizare)

 Bratca (), Bihor

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară
Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania